Boteşti több romániai település neve:

 Boteşti, Bákó megye
 Botesbánya, Fehér megye (Aranyosfő községhez tartozik)
 Boteşti, Fehér megye (Topánfalva városhoz tartozik)
 Boteşti, Neamț megye
 Boteşti, Suceava megye
 Borzasfalva, Temes megye